Евге́ний Мирошниче́нко:
 Мирошниченко, Евгений Витальевич (род. 1978) — украинский шахматист, гроссмейстер.
 Мирошниченко, Евгений Гордеевич (род. 1939) — литературный критик и историк литературы, журналист.